Thomas Dick può riferirsi a:

 Thomas Dick (politico) (1823-1900), politico della Nuova Zelanda
 Thomas Dick (scienziato) (1774-1857), ministro della chiesa scozzese, insegnante di scienze e scrittore

Altro 
 Thomas Dick-Lauder
 Richard Thomas